Burg bzw. Schloss Reuschenberg heißen:

 Schloss Reuschenberg (Leverkusen)
 Burg Reuschenberg (Elsdorf)